NCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Meythet, Annecy, Francia